Das Herreneinzel der US Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Andy Murray, der im Viertelfinale dem Schweizer Stanislas Wawrinka in drei Sätzen mit 4:6, 3:6 und 2:6 unterlag. Aus den zu dem Zeitpunkt aktuellen Top Ten der Weltrangliste sagte Jo-Wilfried Tsonga verletzungsbedingt seine Teilnahme ab. Kurz vor Beginn des Turniers gab James Blake bekannt, nach den US Open seine Karriere zu beenden.

Erstmals in der Turniergeschichte der US Open erreichte kein US-Amerikaner das Achtelfinale. Tim Smyczek, Jack Sock und John Isner scheiterten als die letzten verbliebenen US-amerikanischen Spieler im Feld jeweils in der dritten Runde.

Im Endspiel besiegte der an Position zwei gesetzte Rafael Nadal den topgesetzten Novak Đoković in vier Sätzen. Damit gewann er seinen 13. Grand-Slam-Titel und den zweiten Titel bei den US Open nach 2010.

Qualifikation 
Die Qualifikation der US Open 2013 fand für die Herren vom 20. bis zum 23. August 2013 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

Herreneinzel
2013